Малитино — название населённых пунктов в России:

 Малитино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Малитино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.